Amanov ist der Familienname folgender Personen:

 Durbek Amanov (* 1965), usbekischer Diplomat und Botschafter
 Mesgen Amanov (* 1986), turkmenischer Schachspieler; siehe Mesgen Amanow